

Ігл — місто, штат Аляска
 Ігл — місто, штат Колорадо
 Ігл — місто, штат Айдахо
 Ігл — місто, штат Нью-Йорк
 Ігл — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Ігл — місто, штат Вісконсин
 Ігл — селище, штат Мічиган
 Ігл — селище, штат Небраска
 Ігл — селище, штат Вісконсин